FER of

Algemeen
Fer Servadou · een druivenras, ook bekend als fer of  pinenc.
Fer (taal) · een taal, ook bekend als kara, met zo'n 5000 sprekers in het noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de regio Dar Runga.
Fer (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen

Namen
Fer (voornaam) · een jongensnaam, zie ook Ferry en Alle Wikipedia-pagina's beginnend met Ferdi of Ferdinand
Enkele personen met de voornaam Fer(re):
Fer Abrahams  · 1951 ·  Nederlands popjournalist, presentator en organisator van concerten.
Pim Pandoer · Alter ego van Fer Donkers, de hoofdpersoon uit een achttiendelige serie jeugdboeken, geschreven door Carel Beke.
Ferre Grignard · 1939 - 1982 · Vlaams zanger die faam verwierf tijdens de jaren '60.
Fer Hansen · docent en decaan, werkzaam aan Nederlandse hogescholen en universiteiten.
Fer (achternaam) · Personen met achternaam (De) Fer:
Leroy Fer · 1990 · Nederlands voetballer van Curaçaose afkomst.
Nicolas de Fer · 1646 - 1720 · Franse geograaf en cartograaf, tevens graveur en uitgever.

Afkortingen en codes
codes
Fer (gen) (of FER) · een menselijk gen op chromosoom 5.
Ferguson's Gulf · luchthaven van Kalokol (Kenia) met IATA-luchthavencode FER.
Feria Aviacion · een Spaanse luchtvaartmaatschappij met ICAO-code FER, call sign FERIA.

afkortingen
frame error ratio of frame error rate · de verhouding tussen het aantal foutief ontvangen en het totaal aantal verzonden datapakketten bij overdracht van gegevens, een maat voor de kwaliteit van de verbinding.
Forschungsstelle für deutsches und internationales Eisenbahnrecht (F/E/R) · een organisatie in Keulen die juridische kwesties in verband met treinen en spoorwegen bestudeert.

Fer (ijzer)
Fer is een Frans woord voor ijzer. Als zodanig komt het voor in de naam van allerlei zaken. Zie bijvoorbeeld:

IJzer algemeen
Col de la Croix-de-Fer · een bergpas in de Franse Alpen, vooral bekend vanwege wielrenetappes in de Ronde van Frankrijk.
Côtes-de-Fer (Kreyòl: Kòt Defè) · een gemeente in Haïti, aan de Caraïbische Zee.
Le masque de fer · een Franse film uit 1962 van Henri Decoin, een remake van The Iron Mask, gebaseerd op het boek Le Vicomte de Bragelonne en de legende van de man met het ijzeren masker. 

Spoorlijnen en spoorwegmaatschappijen
chemin(s) de fer, letterlijk ijzeren weg(en)'' is Frans voor spoorweg(en):
Société nationale des chemins de fer français (SNCF) · Nationale Franse spoorwegmaatschappij
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS); Frans: Société Nationale des Chemins de Fer Belges, SNCB
Alle Wikipedia-pagina's beginnend met Chemin de fer
Alle Wikipedia-pagina's beginnend met Chemins de fer
Alle Wikipedia-pagina's beginnend met Chemins de Fer

Zie ook
Ferro